Łopuchowo ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Łopuchowo (Murowana Goślina) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Murowana Goślina
 Łopuchowo (Jeleniewo) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Jeleniewo
 Łopuchowo (Krasnopol) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Krasnopol
 Łopuchowo (Tykocin) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Tykocin